Michael Schulte ist der Name folgender Personen:

* Michael Schulte (Schriftsteller) (1941–2019), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Michael Schulte (Journalist) (* 1973), deutscher Journalist
 Michael Schulte (Sänger) (* 1990), deutscher Singer-Songwriter
 Michael Schulte-Markwort (* 1956), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater und Hochschullehrer